Überstreichen steht für
 Übermalen
 einen bestimmten Bereich umfassen, bzw. abdecken
 Überstreichen (Reitsport)
 mit einem Überstrich versehen